Парк Тю́фелева роща (также парк «ЗИЛ» и парк «Зиларт») — парк в Даниловском районе Москвы площадью 10 га. Расположен в северной части бывшей территории Завода имени Лихачёва. Открыт для посещения с 2018 года.

Происхождение названия 
Парк носит название одноимённой исторической местности, располагавшейся к югу от Симонова монастыря, основанного в XIV веке. Роща была частью реликтового леса и состояла из сосен и елей. Происхождение названия «Тюфелевой рощи» (Тюхалевой, Тюхолевой) достоверно не известно.

С большой вероятностью топоним "Тюфелева" является антропонимом. Существует версия, утверждающая, что оно восходит к слову «тухоль» — затхлость, поскольку вокруг рощи находились болота и озёра. Заливные луга вокруг них назывались Тюхальскими.

Парк также называют «ЗИЛ» - по наименованию завода, на бывшей территории которого располагается рекреационная зона, или «Зиларт» - по названию расположенного рядом жилого комплекса.

История местности

Тюфелева роща 

В XVII—XVIII веках историческая Тюфелева роща была частью дворцовых владений: здесь находились царские охотничьи угодья и соколиный двор. Около 1694 года в роще построили деревянный дворец с церковью, в котором жил князь Фёдор Ромодановский. На охоту в «Тюхальские луга» ездили Алексей Михайлович, Пётр I и Екатерина II. В 1797 году территория с рощей и дворцом отошла во владение архитектору Николаю Львову, после смерти которого имение продали.

В 1792 году в свет вышла сентиментальная повесть Николая Карамзина «Бедная Лиза», главная героиня которой жила в Симоновой слободе, около монастыря. Согласно повести, от несчастной любви к молодому дворянину девушка утопилась в пруду, названном впоследствии её именем. Благодаря литературному произведению Лизин пруд и Тюфелева роща стали популярным местом прогулок в конце XVIII века.

Со временем роща была застроена летними дачами. В начале XX века здесь проложили Окружную железную дорогу со станцией Кожухово. В 1916 году в Тюфелевой роще началось строительство одного из первых в России автомобильных заводов, ставшего известным как ЗИЛ. Деревья вырубили, и к 1930 году роща была практически полностью уничтожена.

ЗИЛ 

В 1916 году торговый дом «Кузнецов, Рябушинские и Ко» основал автомобильный завод (АМО), который должен был производить грузовики по лицензии итальянской фирмы «ФИАТ». В 1918 году недостроенный завод национализировали, а на его месте были организованы мастерские по сборке и ремонту автомобилей. Предприятие возобновило свою деятельность в 1924-м, получив правительственный заказ на выпуск грузовиков. В 1927 году пост директора занял Иван Лихачёв, а в 1931-м завод был назван в честь Иосифа Сталина (ЗИС). Во время Великой Отечественной войны ЗИС выпускал военные грузовики и вооружение. В 1956 году в связи со смертью Ивана Лихачёва заводу было присвоено его имя, завод стал кратко называться ЗИЛ. После распада СССР объёмы производства упали и предприятие оказалось в кризисе.

В 2012 году правительство Москвы приняло решение сохранить производство в южной части завода площадью 50 га. Остальная территория завода должна была быть перестроена и благоустроена. Парк "Тюфелева роща" стал частью проекта благоустройства.

История парка 
В мае 2017 года началась организация ландшафтного парка.

Летом 2017 года Государственное унитарное предприятие города Москвы "Мосремонт" (представляющее городские власти) по результатам торгов заключило договор с организацией, известной как «Группа ЛСР», на создание парка. Сумма контракта, включающего 2 года гарантийного обслуживания, составила 935 766 916 рублей из внебюджетных средств города.

Проектированием рекреационной зоны занималось американское агентство «!Melk» во главе с голландским архитектором и урбанистом Джерри Ван Эйком, известным, в том числе, своей работой над созданием пешеходных пространств в Лас-Вегасе. Также в разработке концепции парка принимало участию "Бюро Меганом".

Созданием парка занималась «Группа ЛСР». За время строительных работ была проведена рекультивация с заменой 250 000 кубометров грунта, изменение и окультуривание ландшафта.

В июне 2018 года было объявлено о передаче парка городу и его готовности к началу эксплуатации. В конце июля общественное пространство открылось для посещения.

Организация парка

Месторасположение 
Отведённый под парк участок в 10 га находится в северной части бывших производственных территорий ЗИЛа (литейные цеха № 2 и 3), между улицами Лисицкого и Архитектора Леонидова. Расположен в непосредственной близости со станцией МЦК "ЗИЛ".

Концепция и благоустройство 

Редевелопмент промзоны ЗИЛ представляет собой самый масштабный в Европе проект по регенерации бывшей промзоны, важной частью которого стала новая «Тюфелева роща». За основу проектирования была взята идея паблик-арта — встраивания искусства в городскую среду. Архитектор Джерри Ван Эйк сравнил новый парк с Parc de la Villette (англ.) в Париже

Ещё одной интересной особенностью «Тюфелевой рощи» является то, что все дорожки парка ведут к строящемуся кварталу "Зиларт" и строящемуся музейному центру «Эрмитаж-Москва». Одно из назначений парка - осуществление комфортного пешеходного транзита граждан из жилого района к инфраструктуре общественного транспорта. Кроме того, в парке расположены теннисные корты, детская площадка и амфитеатр на 100 мест.

Авторы парка позиционируются его как инклюзивный объект благоустройства, адаптированный для досуга горожан разных возрастов и разных степеней мобильности.

Озеленение 
В парке высажено около 4000 деревьев и кустарников, 11000 м² цветников. Растительность подбиралась с учётом загрязнённости воздуха, ветряной эрозии и климатических условий. Одним из решений ландшафтного дизайна было показать перепад высот. Уровень зелёных насаждений, променадов и тротуаров меняется вместе с палитрой растительности определённой зоны. Перед высадкой все растения прошли предварительную подготовку, чтобы легче переносить морозы. Здесь высажены сосна, липы, дуб, ольха, можжевельник, лиственница, кизильник, спирея.

Декорирование 
Архитектурной доминантой парка является конструкция длиной 1,3 километра, которую дизайнер назвал "Caterpillar" (гусеница). Сооружение сделано из кортеновской стали и дерева. Этот элемент ландшафтной архитектуры отсылает к заводскому прошлому этой территории и называется также «Линией сборки» или «Конвейером». Особенностью конструкции является постепенное изменение её предназначения: в одной части — это пергола, в другой — надземная прогулочная дорожка, в третьей — различные павильоны. В конструкцию интегрированы места отдыха.

Пруд 

Голубой пруд (известный также как «Лизин пруд») глубиной менее двух метров и площадью три тысячи квадратных метров располагается в южной части парка. Авторы проекта предполагали, что зимой по водоёму можно будет кататься на коньках, а летом — загорать. Вода в пруду в результате искусственной циркуляции проходит очистку через фильтры с песком, обеззараживается ультрафиолетовым излучением и подвергается воздействию озона, благодаря чему достигается эффект голубой лагуны. Открытый летом 2018 года пруд был через некоторое время осушен. Лизин пруд открылся вновь после ремонта водоочистной системы и чаши бассейна в июне 2021 года.

Критика 
Проектировщики надеются, что парк не станет изолированной зоной отдыха и будет открыт круглосуточно для всех желающих. Тем не менее, градозащитник и координатор общественного движения «Архнадзор» Пётр Мирошник, считает, что парк будет интересен посетителям только в хорошую погоду:

Другие специалисты отмечают положительный опыт организации ландшафтного парка в бывшей промзоне и называют Тюфелеву рощу вторым «Зарядьем».

Награды 

 Золотая медаль премии International Design Award 2018 в категории Architecture Categories / Landscape.
 Лауреат премии чикагского музея «Атенеум» в 2019 году в номинации International Architecture.
 Финалист (попадание в шортлист) премии World Architecture Festival 2019 в категории Landscape Urban  - Completed Projects.

Примечания 

Сады и парки Москвы
Даниловский район Москвы
Появились в 2017 году в России
2017 год в Москве